Арапирака () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Алагоас. Входит в экономико-статистический микрорегион Арапирака. Население составляет 202 390 человек на 2006 год. Занимает площадь 351 км². Плотность населения — 576,6 чел./км².

Покровителем города считается Богоматерь ду-Бон-Конселью.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 477.205.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2.416,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,656 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Алагоас